Gliphoeve (Heemstede), buitenplaats en boerderij in De Glip
Gliphoeve, de voormalige naam van deze flatgebouwen
Gliphoeve (Amsterdam), kinderboerderij in Bijlmermeer